Francesco Pieri – pallavolista italiano
 Francesco Pieri – vescovo cattolico italiano